Линдлар () — коммуна в Германии, расположенная в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Литература 

 Wilhelm Breidenbach: Beiträge zur Heimatgeschichte der Gemeinde Lindlar, hg. v. Josef Gronewald, Lindlar 1977
 Richard Fabritius: Lindlar — eine Gemeinde im «Dritten Reich» 1933—1945, Zeitgeschichtliche Dokumentation, Band 2, Lindlar 1995
 Josef Külheim: Lindlar, Wuppertal 1955* Gerd Müller: Lindlar — eine Bergische Gemeinde erzählt…, Lindlar 1976
 Geschichte macht Schule. Lindlarer (Schul-) Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute, Lindlar 1990

Ссылки 
 Web-страница Линдлара

Города Северного Рейна-Вестфалии